Тата́ев — чеченская фамилия. Известные носители:

 Татаев, Алан Джемалович (род. 1995) — российский футболист.
 Татаев, Алексей Гочаевич (род. 1998) — российский футболист.
 Татаев, Ваха Ахмедович (1914—1977) — народный артист ЧИАССР, депутат ВС ЧИАССР, министр культуры ЧИАССР.
 Татаев, Илес Вахидович (1938—2022) — чеченский кинорежиссёр, основатель национальной кинематографии, скульптор.

 Татаева, Лариса (род. 1971) — советская пловчиха.